Георгий Дмитриевич Барсуков (1905 , Кронштадт — 1963, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.

Происхождение 
Родился в семье капитана по Адмиралтейству Дмитрия Сергеевича Барсукова, бывшего содержателя шкиперской части крейсера «Варяг» и участника боя при Чемульпо.

Служба в РККА 
В РККА с 15 января 1922 года. Окончил артиллерийское училище и в 1938 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После окончания академии, преподавал там же тактику артиллерии.  20 мая 1941 года подполковник Барсуков назначен командиром артиллерийского гаубичного полка в Прибалтийский военный округ.

Участие в Великой Отечественной войне 
В начале Отечественной войны командовал артиллерийским полком и занимал должность начальника артиллерии 180-й стрелковой дивизии. Командуя артиллерийской группой в составе 4-х артиллерийских полков в течение 3-х суток удерживал немецкие войска на подступах к городу Старая Русса. В сентябре 1941 года в должности начальника артиллерии оперативной группы Северо-Западного фронта обеспечил организацию обороны в районах Свануще и Коновдино.

В должности начальника оперативного управления Управления начальника артиллерии Западного фронта полковник Барсуков принимал участие в обороне Москвы и в разработке мероприятий по проведению прорыва обороны противника западнее Волоколамска. 22 февраля 1942 года «за образцовое обеспечение боевых заданий командования» награжден орденом Красного Знамени.

5 июля 1943 года присвоено звание генерал-майора артиллерии. В должности начальника штаба управления начальника артиллерии Западного фронта генерал-майор Барсуков принимал участие в Смоленской наступательной операции и 28 сентября 1943 года «за умелое и мужественное руководство боевыми операциями по захвату городов Смоленск и Рославль» награжден орденом Кутузова II степени.

В должности начальника штаба артиллерии 3-го Белорусского фронта отличился при проведении Белорусской наступательной операции и 3 июля 1944 года «за умелое и мужественное руководство боевыми операциями» награжден орденом Суворова II степени .

В 1945 году отличился при проведении Восточно-Прусской наступательной операии и «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками по ликвидации группировки немцев юго-западнее гор. Кенигсберг и овладение гор. Кенигсберг» награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени .

Послевоенная служба 
31 мая 1954 года присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии. Последние годы жизни занимал должность заместителя начальника Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Примечания 

Члены КПСС
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Смоленской операции (1943)
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого 
Похороненные на Новодевичьем кладбище